Dürrenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Erica Maria Dürrenberger (1908–1986), Schweizer Schriftstellerin und Lyrikerin
 Fritz Dürrenberger (1869–1945), Schweizer Küfer und Landschaftspanorama-Zeichner